Republika Alby (1796–1801)
 Republika Alby (1944)